Уюмшил () — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Ульгинского сельского округа. Код КАТО — 114547800.

География 
Село расположено в западной части района, на расстоянии примерно 22 километров (по прямой) к западу от административного центра района — города Степняк, в 19 километрах к юго-западу от административного центра сельского округа — аула Ульги.

Абсолютная высота — 403 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Трамбовка — на севере, село Жасыл — на западе.

Население 
В 1989 году население села составляло 236 человек (из них казахи — 100 %).

В 1999 году население села составляло 177 человек (92 мужчины и 85 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 122 человека (64 мужчины и 58 женщин).

Улицы 

 ул. Базарбек

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты района Биржан сал